Sarai of Saraï: Sara (aartsmoeder)
Saraj (Rusland)
Sarai (rapper)